Phascum är ett släkte av bladmossor. Phascum ingår i familjen Pottiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Phascum